Peter Benson (?) angol író
 Peter Benson (1943–2018) angol színész